Брайан Артур Квале (; род. , Уиллистон, штат Северная Дакота, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
За свою карьеру Квале играл за турецкие клубы «Алиага Петким» и «Тофаш», бельгийский «Бельфиус Монс-Эно» и немецкий «Меди Байройт».

В составе «Ольденбурга» Квале провёл 2 сезона и попал в первую и вторую символические пятёрки Бундеслиги, в 2016 году был признан «Самым эффективным игроком» чемпионата.

В июле 2017 года перешёл в «Локомотив-Кубань» и помог команде дойти до финала Еврокубка. В 22 матчах европейского турнира показатели Квале составили 8,1 очка и 3,5 подбора в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ он провёл 23 игры, в которых набирал в среднем по 8,7 очка и 3,7 подбора.

В июле 2018 года стал игроком «Виртуса» (Болонья).

Достижения 
  Победитель Лиги чемпионов ФИБА: 2018/2019
  Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018
  Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 2012/2013
  Серебряный призёр Суперкубка Германии: 2016

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки БК «Алиага Петким»
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Симане Сусаноо Мэджик»
Игроки БК «Гумма Крейн Тандерз»